«Prestigio» puede referirse a:

 Prestigio o más específicamente a:
 Prestigio social
 Prestigio sociolingüístico
 Prestigio encubierto
 Desprestigio
  Teléfonos Prestigio, del fabricante ASBIS.